

Astronomia
14360 Ipatov – asteroide della fascia principale

Persone
Dmitrij Ipatov – saltatore con gli sci russo
Oleksandr Ipatov – scacchista ucraino
Sergij Ivanovič Ipatov – astronomo russo